

Castelo Branco